O 3º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação (3º/8º GAv) ou Esquadrão Puma é uma unidade aérea da Força Aérea Brasileira.  

Está sediado na Base Aérea de Santa Cruz e opera aeronaves H-36 Caracal (Airbus Helicopters H225M).

As unidades equipadas com helicópteros da FAB são unidades multifuncionais, extraindo o máximo da potencialidade do vetor. O H-36 é o maior helicóptero atualmente em operação na força, sendo o esquadrão um dos responsáveis pelas operações de transporte aéreo logístico que exijam maior capacidade de carga. Assim, o esquadrão deve capacitar suas equipagens e equipes de manutenção para a realização de missões de transporte de carga, tropas e missões de busca e salvamento, bem como evacuação aeromédica e operações aéreas especiais.

Ver também 
 Lista de unidades aéreas da Força Aérea Brasileira

Ligações externas 
 Site especializado na História da Aviação Brasileira

Esquadrao 3 Grupo Aviacao 8